Ла Конформидад има више значења:

 Ла Конформидад (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конформидад (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Конформидад (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику